On n'efface pas les souvenirs est un téléfilm français réalisé par Adeline Darraux et diffusé pour la première fois le  sur France 2.

Synopsis 
Anna est mariée avec Gaspard. Ensemble, ils ont deux petites filles. La jeune femme disparait après une fête de famille. L'enquête ne mène à rien et tout laisse penser qu'elle a choisi de quitter ses proches sans laisser d'adresse. En réalité, Anna a été victime d'une tentative d'assassinat. Elle est sauvée in extremis par Diego, un montagnard solitaire, mais ne garde aucun souvenir de sa vie passée. Sa famille perd peu à peu espoir de la revoir.

Distribution

Fiche technique 
 Titre français : On n’efface pas les souvenirs
 Genre : Drame
 Sociétés de production : France 2 
 Réalisation : Adeline Darraux
 Scénario : Marie-Pierre Thomas, d'après le roman éponyme de Sophie Renouard
 Musique : Nicolas Jorelle
 Décors : Catherine d'Ovidio
 Costumes : Marie Jagou
 Directeur de la photographie : Dominique Bouilleret
 Son : Benoît Guérineau
 Directeur de Production : Vincent Bercholz
 Montage : Jérôme Breau
 Maquillage : Diane Duchesne et Manuela Taco
 Pays d'origine : 
 Langue originale : français
 Format : couleur
 Durée : 90 minutes

Production

Tournage 
Le tournage a eu lieu du  au  à Pau, Denguin, Gan, Lestelle-Betharram et Laruns.

Audiences 
Le téléfilm est arrivé en tête des audiences le soir de sa diffusion avec  de téléspectateurs et 18,1 % de part d'audience.

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel sur france.tv

Téléfilm français des années 2020
Téléfilm diffusé en 2021
Téléfilm dramatique
Téléfilm de France Télévisions